Mecz o Superpuchar Europy 2013 został rozegrany 30 sierpnia 2013 roku na Eden Arenie w Pradze pomiędzy Bayernem Monachium, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 2012/2013 oraz Chelsea, triumfatorem Ligi Europy UEFA 2012/2013. W regulaminowym czasie gry padł remis 2:2. Bayern wygrał mecz po rzutach karnych 5:4. Bayern zdobył Superpuchar Europy po raz pierwszy w historii klubu.

Droga do meczu

Chelsea

Bayern Monachium

Szczegóły meczu 

Spotkanie finałowe odbyło się 30 sierpnia 2013 na Eden Arenie w Pradze. Frekwencja na stadionie wyniosła 17 686 widzów. Mecz sędziował Jonas Eriksson ze Szwecji. W regulaminowym czasie gry padł remis 2:2. Bayern wygrał mecz po rzutach karnych 5:4. Bramki dla Bayernu zdobyli Franck Ribéry w 47. minucie oraz Javi Martínez w 121. minucie. Bramki dla Chelsea strzelali Fernando Torres w 8. minucie i Eden Hazard w 93. minucie.

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2012/2013)
 Liga Europy UEFA (2012/2013)

Bibliografia 
 RSSSF

2013 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
2013 w Czechach
Sport w Pradze